Bennett je lahko:
 Alfred Rosling Bennett, inženir
Ed Bennett, skladatelj
 George Henry Bennett, britanski rimskokatoliški škof
 Gordon Dunlap Bennett, rimskokatoliški škof
 Henry Boswell Bennett, častnik
 Henry Gordon Bennett, general
Jill Bennett (1931-1990), angleška igralka
 John Caister Bennett, južnoafriški ljubiteljski astronom
 John George Bennett, ameriški rimskokatoliški škof
Richard Rodney Bennett, skladatelj

Glej tudi 

 priimke Benet, Benett, Benetik ipd.
Edmond Bennetat (1713-1761), apostolski sovikar (koadjutor) Zahodnega Tonkinga